В 2006 году сборная России провела 7 матчей: из них три товарищеских и четыре официальных в рамках отборочного турнира чемпионата Европы.

Список встреч 
Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Отборочная стадия XIII чемпионата Европы. Матч группы E

Таблица после тура

Отборочная стадия XIII чемпионата Европы. Матч группы E

Таблица после тура

Отборочная стадия XIII чемпионата Европы. Матч группы E

Таблица после тура

Отборочная стадия XIII чемпионата Европы. Матч группы E

Таблица после тура

Рекорды 
 На протяжении полугода сборной руководил исполнявший обязанности главного тренера Александр Бородюк, выводивший сборную дважды на матчи.
 В 2006 году впервые сборную России возглавил иностранный специалист, коим стал Гус Хиддинк.

Интересные факты 
5 июня 2006 года в Швейцарии должен был состояться матч против сборной Украины, однако тренерский состав во главе с Александром Бородюком и руководство РФС во главе с Виталием Мутко сочли проведение матча нецелесообразным. По словам Мутко, был велик риск, что в случае получения кем-то из украинских игроков травмы он мог лишиться шансов попасть в окончательную заявку команды Олега Блохина.

Примечания

Ссылки 
 Сборная России в 2006 году на сайте rusteam.permian.ru
 Все сборные России по футболу в 2006 году на сайте russia-matches.ucoz.ru

2006